Bramming (parochie), een parochie in Denemarken
Bramming (plaats), een plaats in Denemarken